I Love You, California () — официальная песня штата Калифорния. Автор слов к песне — портной из Лос-Анджелеса Френсис Бернард Силвервуд (1863—1924). Композитор — Абрахам Франклин Франкенштейн (1873—1934), ставший в будущем дирижером оркестра театра Орфей. Авторские права защищены Силвервудом в 1913 году.

Текст песни (англ.) 
 'I Love You, California'
 
 I куплет:
 Ì love you, California, you’re the greatest state of all.
 I love you in the winter, summer, spring and in the fall.
 I love your fertile valleys; your dear mountains I adore.
 I love your grand old ocean and I love her rugged shore.
 
 Припев:
 Where the snow crowned Golden Sierras
 Keep their watch o’er the valleys bloom,
 It is there I would be in our land by the sea,
 Every breeze bearing rich perfume.
 It is here nature gives of her rarest. It is Home Sweet Home to me,
 And I know when I die I shall breathe my last sigh
 For my sunny California.
 
 II куплет:
 I love your red-wood forests — love your fields of yellow grain.
 I love your summer breezes and I love your winter rain.
 I love you, land of flowers; land of honey, fruit and wine.
 I love you, California; you have won this heart of mine.
 
 III куплет:
 I love your old gray Missions — love your vineyards stretching far.
 I love you, California, with your Golden Gate ajar.
 I love your purple sun-sets, love your skies of azure blue.
 I love you, California; I just can’t help loving you.
 
 IV куплет:
 I love you, Catalina, you are very dear to me.
 I love you, Tamalpais, and I love Yosemite.
 I love you, Land of Sunshine, Half your beauties are untold.
 I loved you in my childhood, and I’ll love you when I’m old.

Символы Калифорнии
Песни 1913 года